Стойло:
 Стойло — место индивидуального зафиксированного содержания сельскохозяйственных животных.
 «Стойло» — конная игра.

Топоним 
 Стойло — село Белгородской области, вошедшее в состав Старого Оскола.